Plaatsen in Brazilië
 Mirante (Bahia) - in de staat Bahia
 Mirante do Paranapanema - in de staat São Paulo
 Mirante da Serra - in de staat Rondônia

Personen
 Antonio Mirante - Italiaans voetballer